Fringe (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
Edinburgh Fringe of The Fringe, het grootste kunstenfestival ter wereld